

Anno 
 418 o 418 a.C.

Codici 
 418 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tamworth, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 418 – numero